Полярон (виробниче об'єднання) — група підприємств по виробництву електронних компонентів для радіолокації і зв'язку.
 Полярон — квазічастинка, узгоджене розповсюдження електронного збудження й локальної деформації кристалічної ґратки.